«Газельхан» () — советский фильм 1991 года, посвящённый жизни и творчеству поэта Алиага Вахида.

Сюжет 
Фильм состоит из отдельных эпизодов, соединённых единой сюжетной линией, из жизни азербайджанского поэта Алиага Вахида, создающих его обобщённый образ. В июне 1992 года состоялась премьера фильма в Москве.

В ролях 
 Логман Керимов — Алиага Вахид
 Яшар Нури
 Мирза Агаев — Агагусейн
 Лалезар Мустафаева — первая супруга Вахида
 Насир Садых-заде
 Кямиль Магерамов
 Рамиз Азизбейли — Мамедали
 Рамиз Меликов
 Дадаш Казимов
 Мамед Бюрджалиев
 Гамида Омарова — Ханум
 Камал Худавердиев — Кафарзаде
 Нурия Ахмедова
 Лейла Бадирбейли
 Нюбар Новрузова — Лейли
 Фархад Исрафилов — Гамид
 Алим Касимов
 Фикрет Султанов — Мир Джафар Багиров
 Мухтар Маниев
 Мехрибан Ханларова
 Гаджи Исмайлов — Поэт
 Маяк Керимов — Ахмед
 Рафик Алиев — критик

Награды 
 Приз и диплом XI Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки (Ташкент, 1992).
 Приз за лучший фильм и приз за лучшую мужскую роль (Логман Керимов) на II-ом Конкурсе азербайджанских фильмов (Баку, 1992).

Ссылка 

Фильмы СССР 1991 года
Фильмы-биографии СССР